Farinetti est un patronyme italien porté notamment par :

 Gianni Farinetti (1953-), écrivain italien, auteur de roman policier ;
  (1956-), écrivain italien ;
 Oscar Farinetti (1954-), chef d'entreprise italien ;
  (1922-2009), homme politique italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien